Distrikt San Cristóbal bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt San Cristóbal (Lucanas), Distrikt in der Provinz Lucanas (Region Ayacucho)
 Distrikt San Cristóbal (Luya), Distrikt in der Provinz Luya (Region Amazonas)
 Distrikt San Cristóbal (Mariscal Nieto), Distrikt in der Provinz Mariscal Nieto (Region Moquegua)
 Distrikt San Cristóbal (Picota), Distrikt in der Provinz Picota (Region San Martín)